Alex Moraes é um violonista e guitarrista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Contemporanea Instrumental
"O Portal - Aluízio Veras"
"Série Jazz Café Brasil 12 CDs - Produção Steve Altit"

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Guitarristas rítmicos
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro